Cadmus est un mot d'origine latine, issu du mot grec Cadmos

Mythologie 
 Cadmus, de son nom grec Cadmos, est un personnage de la mythologie grecque, fondateur légendaire de la cité de Thèbes.
 Cadmus et Hermione est une tragédie lyrique de Jean-Baptiste Lully inspirée du mythe (1763).

Personnalités 
 Paul Cadmus (1904-1999) est un peintre américain.

Divers 
 Cadmus est un genre de coléoptères d'Australie.
 Le Projet Cadmus est une organisation fictive de l'univers de DC Comics.

Voir aussi 

 , le mot grec dont est issu le terme Cadmus.